Dados disciplinares da Copa do Mundo FIFA de 2018 são informações estatísticas de punições aos jogadores.

Todas estatísticas foram atualizadas em 15 de julho de 2018 às 14:01 (UTC−3).

Estatísticas disciplinares

Tabelas

Por jogos

Por árbitro

Por jogador

Por equipe 

Data de atualização: 15 de julho de 2018 às 14:01 (UTC−3)Nota: [a].Valor em  não considera o duplo cartão amarelo em uma mesma partida;

Por grupo (fase de grupos) 

Data de atualização: 28 de junho de 2018 às 17:10 (UTC−3)Fonte para cartões:  (faltas levam em consideração os relatórios apresentados na tabela por jogos na fase de grupos)

Tecnologia

Árbitro de vídeo 
O Árbitro assistente de vídeo foi utilizado para auxiliar em lances difíceis, como marcação de pênaltis ou aplicação de cartões.

Tecnologia Goal-Line 
A Goal-Line Technology foi utilizada para definir lances em que a bola passa ou não passa da linha do gol.

Penalidades

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2018

Copa do Mundo FIFA de 2018
2018